Allison Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Allison Township (Illinois)
 Allison Township (Lyon County, Iowa)
 Allison Township (Osceola County, Iowa)
 Allison Township (Kansas)
 Allison Township (Oklahoma)
 Allison Township (Pennsylvania)
 Allison Township (South Dakota)